Sergio Postigo puede referirse a:

Sergio Postigo Cruz, director de cine español.
Sergio Postigo Redondo, futbolista español del Levante Unión Deportiva.